Амро Тарек Абдель-Азиз (; 17 мая 1992, Лос-Анджелес, США) — египетский футболист, защитник клуба «Остин» и сборной Египта.

Клубная карьера 
Тарек начал карьеру в клубах «Асьют Цемент» и ЕНППИ.

В 2010 году он переехал в Германию, где стал заниматься в академии «Магдебурга» и даже сыграл несколько матчей за дубль. Позже Амро играл за дублирующие состав «Фрайбурга» и «Вольфсбурга».

В 2013 году он вернулся на родину в «Эль-Гуна» и дебютировал в чемпионате Египта.

Летом 2015 года Амро перешёл в испанский «Бетис». Сумма трансфера составила 300 тыс. евро.

В феврале 2016 года Тарек отправился в аренду в американский «Коламбус Крю» до конца года. 16 апреля 2016 года в матче против «Нью-Йорк Сити» он дебютировал в MLS, выйдя на замену на финальные минуты. 5 мая 2016 года «Крю» отчислил Тарека.

В том же году Тарек вернулся в Египет и играл за ЕНППИ и «Вади Дегла».

В начале 2018 года Амро на правах аренды перешёл в «Орландо Сити» на один год с опцией выкупа. 3 марта 2018 года в матче стартового тура сезона против «Ди Си Юнайтед» он дебютировал за свой новый клуб. В июне 2018 года «Орландо» активировал опцию выкупа Тарека по окончании срока аренды. 4 августа 2018 года в матче против «Нью-Инглэнд Революшн» он забил свой первый гол за «».

11 декабря 2018 года Тарек был обменян в «Нью-Йорк Ред Буллз» на пик четвёртого раунда супердрафта MLS 2019. 2 марта 2019 года в матче стартового тура сезона против «Коламбус Крю» он дебютировал за «Ред Буллз». 4 мая 2019 года в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» забил свой первый гол за «Ред Буллз». По итогам сезона 2019 Тарек был назван новоприбывшим игроком года «Нью-Йорк Ред Буллз». 20 декабря 2019 года Тарек подписал новый контракт с «Нью-Йорк Ред Буллз».

9 сентября 2021 года было анонсировано возвращение Тарека в египетскую «Эль-Гуну» по свободному трансферу с 20%-ной комиссией за продажу в будущем.

27 января 2023 года вернулся в MLS, подписав контракт с клубом «Остин».

Международная карьера 
28 марта 2017 года в товарищеском матче против сборной Того он дебютировал за сборную Египта.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте sports.ru

Футболисты Египта
Игроки сборной Египта по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Египта по футболу
Игроки ФК «Эль-Гуна»
Игроки ФК ЕНППИ
Игроки ФК «Коламбус Крю»
Игроки ФК «Вади Дегла»
Игроки ФК «Орландо Сити»
Игроки ФК «Нью-Йорк Ред Буллз»
Игроки ФК «Нью-Йорк Ред Буллз II»
Игроки ФК «Аль-Масри»